Gilbert est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme, ainsi que nom commun.

Étymologie 
Gilbert est un anthroponyme masculin, forme contractée d'un plus ancien  ou , nom de personne germanique formé à partir de deux éléments germaniques gisil, gisel « hampe de flêche » ou gisal, gisel « otage » et berht « illustre », « brillant ». Il a pour formes féminines  et Gilberthe.

Prénom 
C'est un prénom très répandu en France au Moyen Âge. Puis sa popularité baisse jusqu'au  où il connait un regain de popularité en France à partir des années 1920, atteignant un pic de popularité en 1947. Il est depuis partout en très nette régression.

Variantes 
 Espagnol, portugais, italien : 
 Anglais : Gilbert []
 Allemand : Giselbert, Giselbrecht
 Patronyme normanno-picard :

Personnes portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour :
 le prénom Gilbert ;
 le prénom Gilberto ;
 le prénom Gilberte ;

Saints chrétiens et religieux 
  ;
 Gilbert, archevêque de Rouen du début du  ;
 Gilbert, évêque d'Évreux du début du  ;
 Gilbert, évêque de Nîmes au  ;
 Gilbert, évêque de Clermont au .

Pseudonyme 

 Gilbert (né en 1959), chanteur autrichien.

Patronymes 

 Abel Gilbert (1849-1914), évêque du Mans ;
 Alan Gilbert (1967-), chef d'orchestre américain ;
 Alex Gilbert (1992-), défenseur de l'adoption néo-zélandaise ;
 Alfred Gilbert (1854-1934), sculpteur britannique ;
 André Pierre Armand Gilbert (1830-1903), ancien député de la Gironde ;
 Araceli Gilbert (1913-1993), artiste équatorienne;
  (1819-1895) peintre britannique ;
 Arthur Gilbert (1879-1932), homme politique canadien;
 Auguste Gilbert de Voisins (1877-1939), écrivain français ;
 Augustin Nicolas Gilbert (1858-1927), gastro-entérologue français ;
 Brad Gilbert (1961-), joueur de tennis américain ;
 Bruno Gilbert , animateur de radio français ;
 Bruno Gilbert (1930-), général français ;
 Carl J. Gilbert (1906-1983), industriel américain ;
 Cass Gilbert (1859-1934), architecte américain ;
  ;
 Dan Gilbert (1962 -), homme d'affaires américain, investisseur de StockX et propriétaire des Cavaliers de Cleveland ;
 Danièle Gilbert (1943-), animatrice de télévision française ;
  ;
 Davies Gilbert (1767-1839), érudit et parlementaire britannique ;
 Dina Gilbert (1985-), cheffe d'orchestre québécoise ;
 Dorothée Gilbert (1983-), danseuse étoile de l'Opéra de Paris ;
 Edgar N. Gilbert (1923-), mathématicien américain ;
 Elizabeth Gilbert (1969-), écrivain américaine ;
 Émile Jacques Gilbert (1793-1874), architecte français ;
 Ethel Gilbert, biostaticienne américaine ;
 Fanny Gilbert (1815-1894), peintre française ;
 François Gilbert (1816-1891), sculpteur français ;
 François-Hilaire Gilbert (1757-1800), vétérinaire français ;
 Gabriel Gilbert (1620?-1680), dramaturge français ;
 Georges Gilbert (1907-1983), ingénieur et botaniste belge ;
 Gilles Gilbert (1949-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Grove Karl Gilbert (1843-1918), géologue américain ;
 Gustave M. Gilbert (1911-1977), psychologue américain ;
 Guy Gilbert (1935-), prêtre français ;
 Irene Gilbert (1908-1985), styliste irlandaise ;
 Humphrey Gilbert (1537-1583), homme de guerre et explorateur britannique ;
 Jennifer Gilbert (1992-), joueuse canadienne de softball ;
 John Gilbert (1812-1845), taxidermiste et explorateur britannique ;
 John Gilbert, acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Jonathan Gilbert (1968-), acteur de film et de télévision américain ;
 Joseph Henry Gilbert (1817-1901), chimiste britannique ;
 Kenneth Gilbert (1931-2020), claveciniste et pédagogue canadien ;
 Louis-Philippe Gilbert (1832-1892), mathématicien français ;
 Louis Gilbert (1831-1904), architecte français ;
 Ludwig Wilhelm Gilbert (1769-1824), physicien allemand ;
 Marc Gilbert (1934-1982), producteur de télévision français ;
 Marguerite Gilbert (1899-1992), chanteuse de music-hall française ;
 Mari Gilbert (1964-2016), militante américaine ;
 Martin Gilbert (1936-2015), historien anglais ;
 Maurice Gilbert (1934-), prêtre jésuite belge, exégète ;
 Melissa Gilbert (1964-), actrice américaine ;
 Michael Gilbert (1912-2006), écrivain britannique ;
 Nicolas Gilbert (1750-1780), poète français d'origine lorraine ;
  (1979-), compositeur canadien ;
 Nicolas-Pierre Gilbert (1751-1814), médecin militaire français ;
 Odile Gilbert, coiffeuse française ;
 Oscar-Paul Gilbert (1898-1972), écrivain, journaliste et réalisateur belge ;
 Paul Gilbert (1903-1975), médecin et homme d'affaires québécois ;
 Paul Gilbert (1945-), philosophe belge ;
 Paul Gilbert (1966-), musicien américain ;
 Philippe Gilbert (1982-), cycliste belge ;
 Pierre Gilbert de Voisins (1684-1769), magistrat et administrateur français
 Pierre Paul Alexandre Gilbert de Voisins (1773-1843), magistrat et homme politique français ;
 Robert Gilbert (1946-), professeur en chimie des polymères ;
 Rodrigue Gilbert (1941-2021), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Ronnie Gilbert (1926-2015), chanteuse de folk et actrice américaine ;
 Sara Gilbert (1975-), actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Sarah Gilbert (1962-), vaccinologue britannique ;
  ;
 Victor Gilbert (1847-1933), peintre français ;
 William Gilbert (1544-1603), physicien britannique ;
 William Schwenck Gilbert (1836-1911), dramaturge, librettiste et poète anglais.

Toponymes

Argentine 
 Gilbert, localité rurale argentine située dans le département de Gualeguaychú et dans la province d'Entre Ríos.

États-Unis 
 Gilbert, ville de l'Arizona aux États-Unis ;
 Gilbert, town de l'Arkansas aux États-Unis ;
 Gilbert, ville, du comté de Story en Iowa ;
 Gilbert, ville américaine située en Louisiane ;
 Gilbert, ville du Minnesota aux États-Unis ;
 Gilbert, ville de la Virginie-Occidentale aux États-Unis ;
 Gilbert's Cabin, cabane américaine située dans le comté de Skagit, dans l'État de Washington ;
 Îles Gilbert, archipel des Kiribati, dans l'océan Pacifique, anciennement partie des îles Gilbert et Ellice, une colonie britannique ;
 Îles Gilbert, protectorat britannique de l'océan Pacifique de 1892 à 1916 ;
 Îles Gilbert, colonie britannique de l'océan Pacifique de 1975 à 1979 ;
 Pic Gilbert, montagne des États-Unis dans l'État de Washington.

Autres 
 , cratère lunaire ;

Hydronymes 
 Rivière Gilbert, affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière Prévost-Gilbert, affluent du Bras Saint-Victor (versant de la rivière Chaudière et du fleuve Saint-Laurent coulant dans Chaudière-Appalaches, dans les municipalités régionales de comté (MRC) de Les Appalaches et Robert-Cliche, au Québec, au Canada.

Cinéma et télévision 
 Gilbert Grape, film américain réalisé par Lasse Hallström d'après le roman de Peter Hedges et sorti en 1993 ;

Personnages fictifs 
 Gilbert, personnage du roman d'Alexandre Dumas et du feuilleton Joseph Balsamo ;
 Gilbert, personnage de fiction, neveu de Dingo.

Météorologie 
 Ouragan Gilbert, cyclone tropical de l'Atlantique Nord qui s'est formé en 1988 ;

Autres 
 Gilbert, équipementier sportif spécialisé dans les vêtements et les accessoires de rugby ;
 Gilbert (Gb), unité mesurant la force magnétomotrice ;
 Syndrome de Gilbert, maladie génétique bénigne ;
 Gilbert désigne aussi les forces de l'ordre sur certains forums de l'Internet ;
 Équation de Landau-Lifshitz-Gilbert ;
 Prix William-Gilbert, distinction en géophysique.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Prénom anglais
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme